Ludwik Antoni Brygierski
 Piotr Brygierski